La mission de soutien aux capacités de sécurité intérieure maliennes, abrégée EUCAP Sahel Mali, est une mission civile de l'Union européenne, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. Son mandat implique l’amélioration des infrastructures et des conditions de vie et de travail de la gendarmerie nationale, de la police et de la garde nationale, au Mali. Ainsi, en 2018, 4 millions d'euros ont été investis pour permettre le financement de projets.  

Le Conseil européen a décidé de proroger le mandat de la mission civile  jusqu'au 31 janvier 2023, lui allouant un budget de plus de 89 millions d'euros pour la période allant du 15 janvier 2021 au 31 janvier 2023.

Organisation

Chef de mission 
Le premier chef de la mission était le diplomate allemand Albrecht Conze.

A compter du , le chef de mission a été l'officier de gendarmerie français Philippe Rio. 

Depuis le 15 janvier 2021, c'est le Commissaire Général de Police Hervé FLAHAUT qui est le chef de mission.

Composition 
Outre les nationalités européennes, la mission EUCAP Sahel au Mali compte également des experts issus de 3 pays tiers (): la Suisse, le Canada et la Norvège.

Sources

Références

Bibliographie

Compléments

Articles connexes 
 Opération de l'Union européenne

Liens externes 
 

Politique au Mali
Opération civile de l'Union européenne
Relations entre le Mali et l'Union européenne
2015 dans l'Union européenne